Сборная Дании по регби представляет страну в международных соревнованиях по регби-15 высшего уровня. Команда управляется Датским регбийным союзом и играет на международной арене с 1949 года. В данный момент союз объединяет более 2500 регбистов и более 30 клубов. Большая часть игроков сборной представляют датские клубы, несколько спортсменов выступают за любительские клубы Великобритании и Франции. Ни один игрок сборной не обладает профессиональным статусом.

В сезоне 2012/14 сборная выступает в дивизионе 2B Европейского кубка наций.

История 

Соревнования по регби проводились в Дании с 1931 года, тем не менее, национальный союз был создан лишь в 1950 году. Союз стал членов Спортивной конфедерации Дании в 1971 году и в том же году организация стала участником Европейской ассоциации регби. В 1974 году союз выступил сооснователем Северного регбийного союза (), ныне известного как Скандинавский регбийный союз. В 1988 году Датский союз стал членом Международного совета регби.

Дания принимает участие в отборочных турнирах к чемпионату мира с 1992 года — тогда сборная сыграла с оппонентами из Андорры. В дальнейших розыгрышах датчанам удавалось выйти во второй раунд отборочного турнира, однако команда ни разу не становилась участником финальной части мирового первенства.

Согласно мировому рейтингу Международного совета регби, Дания занимает 78-е место среди сборных команд мира. Соперники и соседи Дании — сборные Швеции, Финляндии и Норвегии — располагаются на 50, 90 и 95 местах соответственно.

Результаты 
По состоянию на 28 февраля 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Датского регбийного союза
 Дания  на RugbyData.com

Дания
Регби в Дании
Сборные Дании